Фёдор Байков: Байков, Фёдор Ильич (1818—1890) — русский живописец и график, военный баталист.
 Байков, Фёдор Исакович (около 1612—1663 или 1664) — русский государственный деятель, путешественник и дипломат.